Диана Брачо Бордес () (12 декабря 1944, Мехико, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино.

Биография 
Родилась 12 декабря 1944 года в Мехико в актёрской семье — отец актёр и режиссёр Хулио Брачо (1909-78), мать актриса и балерина Диана Бордес Мангель. Является племянницей актрис Андреа Пальма и Долорес дель Рио. В мексиканском кинематографе дебютировала в 1949 году, будучи 5-летней девочкой и с тех пор снялась в 77 работах в кино и телесериалах.

Личная жизнь 
Диана Брачо была замужем дважды:
 Первым супругом актрисы являлся её двоюродный брат Фелипе, из-за которого в семье актрисы разразился скандал, приведший к тому, что после рождения дочери Андреа она была вынуждена подать на развод, но при этом не отказываясь от любви брата и сестры.
 Вторым супругом актрисы являлся Рафаэль Кортес, дизайнер и художник. Брак просуществовал до его смерти 6 августа 2002 года.

Фильмография

Теленовеллы 
 Mi marido tiene familia (2017) — Blanca Gómez de Córcega
 El hotel de los secretos (2016) — Teresa Langre Vda. de Alarcón
 Quiero amarte (2013—2014) — Lucrecia Ugarte de Montesinos
 Rafaela (2011) — Morelia Echaverría de De la Vega
 Fuego en la sangre (2008) — Gabriela Acevedo Vda. de Elizondo
 Heridas de amor (2006) — Bertha de Aragón
 Bajo la misma piel (2003—2004) — Sara Ortiz Escalante de Murillo
 El derecho de nacer (2001) — Clemencia Rivera de Del Junco
 Cuento de Navidad (1999—2000) — Queta
 Infierno en el paraíso (1999) — Dariana Valdivia
 El privilegio de amar (1998—1999) — Ana Joaquina Velarde (Joven)
 Retrato de familia (1995—1996) — Irene Mariscal Olivares
 Alondra (1995) — Alondra (Voz)
 El vuelo del águila (1994—1995) — Sara Pérez de Madero
 Capricho (1993) — Eugenia Montaño de Aranda
 Cadenas de amargura (1991) — Evangelina Vizcaíno Lara
 Pasión y poder (1988) — Ana Laura Montesinos Casino de Gómez Luna
 Cuna de lobos (1986—1987) — Leonora Navarro de Larios
 Esperándote (1985) — Isabel
 Leona Vicario (1982) — Leona Vicario
 Al salir el sol (1980) — Ana
 El amor llegó más tarde (1979) — Mrs. Dobuti
 Ángel Guerra (1979) — Lorenza
 Los miserables (1973) — Cosette
 Mi primer amor (1973) — Elena

Многосезонные ситкомы 
 Apocalipsis Maya / Discovery Channel (2012) — Narradora
 100 mexicanos dijeron (2011) — Estrella invitada
 Mujeres asesinas (2010) Capítulo «Las Blanco, Viudas» — Norma Blanco Vda. de La Piedra
 Locas de amor (2009) — Regina
 S.O.S.: Sexo y otros secretos (2007) — Isadora
 ¿Qué nos pasa? (1998)
 Televiteatros (1993)
 Hora marcada (1989) — Capítulo «David» — Martha
 Papá soltero (1989) — Capítulo «Operación Cupido» — Silvia
 On Wings of Eagles (1986) — Mrs. Dobuti
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)
 Cuentos de madrugada (1985)

Художественные фильмы

Короткометражные 
 María Bonita (2015) — Мария Феликс
 El umbral (2003) — Mercedes
 Me llamo Benjamín (2002) — Diana
 Cómo sacar 10 en civismo (1995) — Profesora
 Mi primer año (1992)

Полнометражные 
 Itinerario de una pasión (2015) — Sra. Corral
 Mi universo en minúsculas (2012) — Josefina
 La noche de las flores (2011) — Fernanda
 Martín al amanecer (2009) — Lucía
 Divina confusión (2008) — Julia
 3:19 (2008) — Lucía
 Eros una vez María (2007) — María
 Quemar las naves (2007) — Catalina
 J-ok'el (2007) — J-ok’el
 Harry Potter y el prisionero de Azkaban (2004) — Madame Rosmerta (doblaje)
 El umbral (2003) — Mercedes
 Vivir mata (2002)
 Dreaming of Julia (2001) — Beta
 Y tu mamá también (2001) — Silvia Allende de Iturbide
 Las caras de la luna — Magdalena Hoyos
 Al borde (1998) — Sarah Narro
 La otra conquista (1998) — Doña Juana
 Un baúl lleno de miedo (1997)
 Entre Pancho Villa y una mujer desnuda (1995) — Gina López
 Serpientes y escaleras (1992)
 El secreto de Romelia (1988) — Dolores de Román
 Redondo (1985)
 Historias Violentas (1985)
 Yo no lo sé de cierto, lo supongo (1982)
 Antonieta (1982) — Juana
 Entre paréntesis (1982)
 El héroe desconocido (1981)
 La leyenda del tambor (1981)
 Max Domino (1981)
 Los perros de la guerra (1980) — Monja
 El infierno de todos tan temido (1979)
 La tía Alejandra (1979) — Lucía
 Crónica íntima (1976)
 Chin Chin el Teporocho (1976) — Sonia
 Las Poquianchis (1976) — Adelina
 Actas de Marusia (1975) — Luisa
 El hombre del puente (1975)
 El cumpleaños del perro (1974) — Silvia
 El encuentro de un hombre solo (1974) — Renata Castillo
 El castillo de la pureza (1973) — Utopía
 El Santo Oficio (1972) — Mariana De Carvajal
 Inmaculada (1950) — Rosalía cuando niña
 San Felipe de Jesús (1949)

Театральные работы 
 Master Class (2014) — Мария Каллас
 Amor, dolor y lo que traía puesto (2012—2013) — Nora
 Espejos (2012) — Susy
 Todos eran mis hijos (2009) — Kate Keller
 Los monólogos de la vagina (2007)
 Festen (2007) — Else
 Relaciones peligrosas (2006) — Marquesa de Merteuil
 Divina justicia (2005)
 Master Class (1998) — Мария Каллас
 Un tranvía llamado Deseo (1997) — Blanche y Stella
 Trío (1982)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Ariel

Premios Bravo

Premios People en Español

Premios El Heraldo de México

Lunas del Auditorio

Premios ACE

Premios Diosas de Plata

MTV Movie Awards Latin America

Festival de Cine de Madrid

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дианы Брачо.
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Актрисы Мексики
Лауреаты премии ACE
Лауреаты премии «Ариэль» за лучшую женскую роль второго плана
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Diosa de plata
Лауреаты премии El Heraldo
Лауреаты премии Luna del auditorio
Лауреаты премии People en Español
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)